Doctor Strange oder Dr. Strange steht für:

 Doctor Strange, Comicfigur von Marvel Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Doctor Strange
 Doctor Strange (2007), US-amerikanischer Animationsfilm 
 Doctor Strange (2016), US-amerikanischer Film von Scott Derrickson
 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, US-amerikanischer Film von Sam Raimi aus dem Jahr 2022
 Dr. Strange (1978), US-amerikanischer Fernsehfilm von Philip DeGuere
 Professor Strange, Comicfigur von DC Comics, siehe Schurken im Batman-Universum #Hugo Strange